Hybride betekent: nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken. 

 Hybride (biologie) of bastaard is in de biologie een kruising tussen twee soorten. 
 Hybride (kunst) in de muziek of beeldende kunsten is een kruising tussen twee of meerdere genres die wezenlijk van elkaar verschillen. 
 Hybride (software), in de informatica: waarbij het beste van twee softwarepakketten of softwarelicenties gecombineerd wordt in één pakket of softwarelicentie.
 Hybride (taal), een kruising tussen twee talen
 Hybridisatie (scheikunde) wordt gebruikt in de atoomfysica bij het omvormen van s- en p-orbitalen naar spx-orbitalen: hybridisatie geeft een verklaring voor de vorming van bindingen gezien vanuit twee verschillende atoomorbitalen.
 Hybride golfclub, een golfclub welke wordt gebruikt om de eigenschappen van de zogenaamde ijzers te combineren met de eigenschappen van zogenaamde woods.
 Voertuigen:
 Voertuigen met hybride aandrijving, aangedreven door minstens twee verschillende krachtbronnen:
Hybride auto, een voertuig dat door een combinatie van twee krachtbronnen aangedreven wordt, bijvoorbeeld, door een benzinemotor en elektromotor.
 Hybride schip, een schip dat door een combinatie van twee krachtbronnen aangedreven wordt, bijvoorbeeld, door een dieselmotor en elektromotor.
 Hybride fiets, een tussenvorm tussen een stadsfiets en een mountainbike
 Crosshybride fiets, een tussenvorm tussen een wegfiets en een mountainbike (net zoals een gravelfiets maar dan met een recht stuur en voorvering)

Zie ook 
 Hybrid (doorverwijspagina)